Сен-Жерме́н-де-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 504 осіб у працездатному віці (15-64 років) 368 були активні, 136 — неактивні (показник активності 73,0%, у 1999 році було 75,3%). З 368 активних працювало 325 осіб (180 чоловіків та 145 жінок), безробітних було 43 (17 чоловіків та 26 жінок). Серед 136 неактивних 53 особи були учнями чи студентами, 38 — пенсіонерами, 45 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 303 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 853,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-де-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн